Te – symbolem chemicznym pierwiastka Tellur
 De (Te) – pojęcie taoistyczne
 Trzecia Era – W dziełach J.R.R. Tolkiena, Trzecia Era – fikcyjny okres w dziejach Śródziemia.
 TE – Type Enforcement
 Te (łac. – ciebie) – zobacz: Te Deum
 Tydzień Ewangelizacyjny